Mulay Hasán (nacido el 8 de mayo de 2003 en Rabat), es el hijo mayor del rey de Marruecos, Mohamed VI, y de su esposa, Lalla Salma. Actualmente, es el príncipe heredero al trono de Marruecos.

Vida, títulos y tratamientos

Vida 

El príncipe tiene una hermana menor, Lalla Khadija, nacida el 28 de febrero de 2007. En su décimo cumpleaños, se realizaron unas celebraciones. Su nombre conmemora a su abuelo, el rey Hasán II. Su nombre regio cuando reine, será Hasán III. Al acabar su curso de segundo grado en el Colegio Real de Rabat, el príncipe ofreció un discurso ante sus padres y el resto del colegio. Optó entonces por dejar el Colegio Real de Rabat para incorporarse al Colegio Preparatorio en Técnicas Aeronáuticas de Marrakech que imparte un bachillerato especializado. Mulay Hassan quiere ser piloto y su padre no se ha opuesto a ello siempre y cuando siga en paralelo una formación que le prepare para ser rey.

Su nombre completo es: Hassan ibn Mohammed Al-Alaoui Hassan bin Mohammed bin Hassan bin Mohammed bin Yousef bin Hassan bin Mohammed bin Abderrahmane bin Hisham bin Mohammed bin Abdullah bin bin Ismail Moulay Ali Charif, príncipe heredero de Marruecos y miembro de la Dinastía alauí.

Títulos y tratamiento
8 de mayo de 2003 - presente : Su Alteza Real el Príncipe Mulay Hasán de Marruecos.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cordón de la Orden de la República (República Tunecina, 31/05/2014).

Ancestros

Véase también 
 Historia de Marruecos
 Dinastía alauí
 Majzén

Referencias 

Príncipes herederos
Niños de la realeza
Dinastía alauí
Nacidos en Rabat